Black Isle, une péninsule écossaise.
 Black Isle Studios, un studio de développement de jeu vidéo.